Андрогенний рецептор
 Код IATA авіакомпанії Aerolíneas Argentinas
 AR-15 - американська гвинтівка

Див. також 
 Ar